Николай Сыромятников:
 Сыромятников, Николай Александрович (1911—1984) — советский востоковед, Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 Сыромятников, Николай Иванович (1914—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.